Focus / Refocus é um filme pornográfico gay lançado em 2009 produzido pela Raging Stallion Studios e dirigido por Chris Ward. O filme foi o maio vencedor do Grabby Awards de 2010, tendo ganhado nas categorias de Best Movie, Best Screenplay, Best Actor(Cole Streets), Best Supporting Actor (David Taylor) e Best Director (Chris Ward, Ben Leon, Tony DiMarco).

O filme foi considerado inovador no género, seguindo o mesmo estilo dos filmes anteriores da produtora, como Grunts e To the last Man.

O filme conta uma investigação sobre um assassinato entre um grupo de pessoas que estavam sexualmente envolvidas.

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos de 2009
Filmes pornográficos gays